Навабад:

 Навабад — посёлок городского типа в Раштском районе Таджикистана 
 Навабад — джамоат в Шугнанском районе Таджикистана.
 Навабад – посёлок в районе Рудаки Таджикистана.
 Навабад — кишлак в Афганистане.